Садибне — село, Житомирська область, Коростенський район
 Садибне — селище, Миколаївська область, Первомайський район